Conn Smythe (1895-1980), gestionnaire de hockey sur glace canadien 
 Frank Smythe (1900-1949), alpiniste britannique
 Lewis S. C. Smythe (1901-1978), sociologue, missionnaire chrétien
 Patricia Rosemary Smythe (1928–1996), écrivain de romans équestres et d'autobiographies britannique
 Percy Clinton Sydney Smythe (1780-1855), diplomate anglo-irlandais
 Sidney Smythe (1705-1778), juge et homme politique anglais
 Stafford Smythe (1921-1971), gestionnaire de hockey sur glace canadien
Patronyme anglais